Мораль-де-ла-Рейна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 42,40 км². Население — 197 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида